New York World’s Fair (NYWF) ist der Titel der beiden folgenden Weltausstellungen:

 1939 New York World’s Fair, fand 1939/1940 in New York City statt. Gilt als die bekanntere der beiden Weltausstellungen.
 New York World’s Fair 1964, fand 1964/1965 in New York City statt.